Konvent der Barmherzigen Brüder Graz steht für:
Konvent der Barmherzigen Brüder Graz (Lend)
Konvent der Barmherzigen Brüder Graz-Eggenberg